White City (Flórida)
 White City (Illinois)
 White City (Kansas)
 White City (Utah)
 White City (Oregon)

Literatura 
 White City: A Novel

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de literatura